Название Паро может означать:
 Географические объекты:
 Паро — город в Бутане.
 Паро — одна из девяти исторических провинций Бутана.
 Паро — дзонгхаг в Бутане.
 Паро — один из двух аэропортов Бутана; единственный с асфальтовым покрытием .
 Паро — долина в Бутане.
 Паро (или Паро-чу) — река в Бутане.
 Ринпунг-дзонг (также Паро-дзонг) — большой монастырь буддийской школы Друкпа Кагью, а также крепость в городе Паро в Бутане.
 Такцанг-лакханг (также Паро Такцанг) — знаменитый монастырь в Бутане.
 Паро — терапевтический робот в виде детёныша тюленя.

Персоналии 
 Паро, Анри — член баскской сепаратистской организации ЭТА.
 Паро, Иссуф (род. 1994) — буркинийский футболист, центральный защитник.